Aleksandr Dmitrijev – calciatore estone, centrocampista
 Artjom Dmitrijev – calciatore estone, centrocampista
 Dmitri Dmitrijev – politico estone
 Oleg Dmitrijev – vogatore estone

Pagine correlate 
 Dmitriev